Q0 ou Q00 est un sigle qui peut faire référence à :
 Anencéphalie et malformations similaires (Q00), d'après la classification internationale des maladies ;
 Q0 ...

Voir aussi 
 QO
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres